Окён — французский топоним. Может означать:
 Окён — коммуна.
 Окён (кантон) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.